Gaitelgrima, nome femminile longobardo, può riferirsi a:
 Gaitelgrima di Capua: figlia di Atenolfo I di Capua e moglie di Guaimario II di Salerno.
 Gaitelgrima di Benevento o Gaitelgrima di Capua: figlia di Pandolfo II di Capua e moglie di Guaimario III.
 Gaitelgrima di Salerno o Altrude: moglie prima di Drogone e poi di Umfredo d'Altavilla.
 Gaitelgrima di Salerno: figlia di Guaimario IV di Salerno, sorella di Gisulfo II di Salerno e moglie prima di Giordano I di Capua e poi di Alfredo di Sarno.
 Gaitelgrima di Puglia: figlia di Roberto di Alife e moglie di Guglielmo II, duca di Puglia.